Ljestvice liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2015./16.

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Zagrebačke županije

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Zagrebački nogometni savez, rezultati 30. kola i konačna ljestvica 
 Zagrebački nogometni savez, Prva zagrebačka liga

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, 1. ŽNL 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, Nogomet

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 ŽNS Brodsko-posavski, ljestvica 
 ŽNS Brodsko-posavski, rezultati 
 Svačić Stari Slatinik 
 rsssf.com

1. ŽNL Istarska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Istarski, 1. ŽNL 
 ŽNS Istarski, Bilten

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 ŽNS Karlovački    rsssf.com

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevački, 1. ŽNL 
 ŽNS Koprivničko-križevački, glasilo 
 rsssf.com

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 ŽNS Krapinsko-zagorski, ljestvica 
 ŽNS Krapinsko-zagorski, Službeno glasilo 
 rsssf.com

ŽNL Ličko-senjska 

 Izvori: 
 ŽNS Ličko-senjski, bilten 
 rsssf.com

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 emedjimurje.rtl.hr, ljestvica 
 emedjimurje.rtl.hr, rezultati 
 NS Međimurje, Gool

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori: 
 NS Osijek 
 ŽNS Osječko-baranjski 
  rsssf.com 
 sportalo.hr

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 ŽNS Požeško-slavonski 
 rsssf.com 
 sportalo.hr 
 sportalo.hr

1. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 sportcom.hr

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Sisačko-moslavački 
 NS Kutina, ''Glasnik'

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Varaždinski

1. ŽNL Virovitičko-podravska 
 

 Izvori: 
 ŽNS Virovitičko podravski, 1. ŽNL - 26. kolo i konačna ljestvica 
 ŽNS Virovitičko podravski, 1. ŽNL 
 rsssf.com

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski 
 rsssf.com

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 

 Izvori: 
 ŽNS Dubrovačko-neretvanski

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
 ŽNS Splitsko-dalmatinski

2. ŽNL Zadarska 
 

 Izvori: 
 ŽNS Zadarski 
 ŽNS Zadarski, 2. ŽNL

Poveznice 
 MaxTV Prva HNL 2015./16.
 2. HNL 2015./16.
 3. HNL 2015./16.
 4. rang HNL-a 2015./16.
 6. rang HNL-a 2015./16.
 7. rang HNL-a 2015./16.
 Hrvatski nogometni kup 2015./16.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2015./16., 5. rang
  

2015-16
 5